Die Synsam Swedish Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Juli 2005 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Synsam Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Mariano Zabaleta, der in diesem Jahr als Ungesetzter im Viertelfinale am späteren Finalisten Tomáš Berdych scheiterte. Im Finale setzte sich der Erste der Setzliste, Rafael Nadal, in drei Sätzen durch, der zuvor ohne Mühe das Finale erreicht hatte. Nadal gewann seinen siebten Titel der Saison und den achten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Mahesh Bhupathi im Vorjahr. Sie traten nicht erneut zusammen an; Bhupathi trat gar nicht beim Turnier an, während Björkman mit Joachim Johansson den Titel erneut gewinnen konnte. Sie gewannen das Turnier ungesetzt ohne Satzverlust. Für Björkman war es der 41., für Johansson der 1. und einzige Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Båstad